Amorges de Cària (en grec antic Ἀμόργης) era fill bastard del príncep aquemènida Pisutnes, sàtrapa de Lídia, i va encapçalar una revolta a Cària cap a l'any 414 aC, que continuava la revolta iniciada a Lídia pel seu pare contra el rei Darios II de Pèrsia.

Empresonat el seu pare pel nou sàtrapa de Lídia Tisafernes, i executat per orde reial, segons diuen Tucídides i Plutarc, el seu fill Amorges, va continuar la revolta a Cària on dominava el port de Iasos (entre Milet i Halicarnàs) i va tenir el suport atenenc, malgrat el pacte entre els atenencs i Darios. Tisafernes, va rebre orde de posar fi a la revolta, però Amorges, amb l'ajuda de mercenaris grecs facilitats per Atenes, va poder resistir, ja que el setge de Iasos era impossible donada la seva situació i a més estava molt ben fortificat.

La guerra entre Atenes i Esparta es va reprendre. Aquesta part de la guerra del Peloponès, del 413 aC al 404 aC, és coneguda com la guerra de Decèlia. Amb la derrota atenenca a Siracusa del 413 aC a 411 aC el suport a Amorges es va acabar. Tisafernes va pactar amb els espartans l'any 412 acordant que aquestos donarien suport al rei de Pèrsia contra qualsevol rebel. A començaments del 411 aC els vaixells espartans es van acostar a Iasos i van ser confosos amb vaixells atenencs, aconseguint entrar al port; quan es van adonar de l'error ja era massa tard. Amorges va caure presoner a mans dels espartans que el van entregar a Tisafernes i els seus mercenaris van canviar de bàndol. Amorges probablement va morir executat però la seva sort final és de fet desconeguda.

Molts atenencs pensaven que el suport que Atenes va donar a Amorges havia estat la causa del suport persa als espartans en la guerra del Peloponès.

Referències 

Sàtrapes de Cària